Бойцовский клуб ():

 «Бойцовский клуб» — роман Чака Паланика.
 «Бойцовский клуб» — фильм Дэвида Финчера, в основу которого лёг сюжет книги Чака Паланика.
 «Бойцовский клуб» — компьютерная браузерная игра.
 «Бойцовский клуб» — программа телеканала «ТВ Центр».
 Бойцовский клуб 2 — графический роман, написанный Чаком Палаником.
 Бойцовский клуб «Ахмат» — профессиональный спортивный клуб из Чеченской Республики.
 Бойцовский клуб «Беркут» — спортивный клуб, объединяющий бойцов смешанных единоборств.
 «Бойцовский клуб» — 20-й эпизод 7-го сезона американского научно-фантастического телесериала «Секретные материалы».